Котково може да се отнася за:
 Котково, село в Полша, Варминско-Мазурско войводство, Кентшински окръг, Кентшин
 Котково, село в Полша, Варминско-Мазурско войводство, Остродски окръг, община Лукта
 Котково, езеро в Северна Полша